Koncz János (1894–1937) hegedűművész
 Koncz János (?) szülész, nőgyógyász
 Koncz János (1952) karatéző, sportvezető